Don Williams (countryzanger), Amerikaans countryzanger
Don Williams (coureur), Amerikaans NASCAR-coureur
Donald E. Williams, Jr, Amerikaans senator uit Connecticut
Don Williams (pitcher), Amerikaans Major League Baseball-pitcher
Don Williams (werper), Amerikaans MLB-werper
Don Williams (coach), Amerikaans honkbalcoach, manager, en talentenscout
Don Williams (voetballer), Australisch voetballer
Don Williams (animator), Amerikaans Disney-animator
Don Williams (hockeyer), Brits hockeyer
Don Williams (pokerspeler), Amerikaans professioneel pokerspeler, won driemaal het World Series of Poker-tournament
Don S. Williams, Canadees producent, regisseur, acteur, choreograaf en schrijver